Smei bezeichnet

 einen Slawischen Drachen
 ein Dorf in Rumänien, siehe Smei (Argeș)

SMEI bezeichnet

 die englische Abkürzung für das Dravet-Syndrom